En la mitología griega, Equión (en griego antiguo Ἐχίων) era el nombre de varios personajes:

 Equión, uno de los espartos.
 Equión, un hijo de Hermes y la amazona Antianira, hija de Menetes, en Álope. Junto con su hermano gemelo Éurito en la caza del jabalí de Calidón y en la expedición de los argonautas, en la que, como hijo de Hermes, actuó de espía astutamente.
 Equión, hijo de Porteo, fue el primer griego en saltar del caballo de Troya, perdiendo la vida.
 Equión, uno de los pretendientes de Penélope, oriundo de Duliquio.
 Equión, uno de los Gigantes.
 Equión, Compañía Petrolera de E&P en Colombia sus dueños son Ecopetrol ECP y Talisman TLM]].

Notas

Bibliografía